Numeniosz
 Numeniosz (orvos)
 Numeniosz (filozófus)
 Numeniosz (költő)

Hasonló nevek
 Numenius, a szalonkafélék (Scolopacidae) családjának egyik neme